Fennec (pl. Fennecs) ist eine Bezeichnung für

 den Wüstenfuchs in der Schreibweise der französischen, englischen und anderer Sprachen; siehe Fennek
 einen freien Webbrowser des Mozilla-Projekts für mobile Endgeräte; siehe Mozilla Firefox Mobile
 einen Hubschrauber; siehe Airbus Helicopters H125#Militärische Varianten
 (im Plural) die Algerische Fußballnationalmannschaft